71-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 71-я параллель северной широты
 71-я параллель южной широты

См. также 
 71-й меридиан восточной долготы
 71-й меридиан западной долготы